Het seizoen 1993/94 van de Nederlandse Eredivisie was het achtendertigste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie.

In het voorgaande jaar waren Dordrecht '90, FC Den Bosch en Fortuna Sittard gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen NAC, sc Heerenveen en VVV.

Ajax werd landskampioen. Cambuur Leeuwarden degradeerde rechtstreeks en VVV degradeerde door verlies in de nacompetitie.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1993/94 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen in totaal 3.053.250 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 9.978 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1993/94